Естественный отбор (фильм):

 Естественный отбор — российский документальный фильм 2001 года, режиссёр Андрей Железняков.
 Естественный отбор — российский телесериал 2010 года, режиссёр Олег Фомин.
 Естественный отбор () — французский короткометражный фильм 2004 года, режиссёр Ри Расмуссен.
 Естественный отбор () — американская трагикомедия 2011 года, режиссёр Робби Пикеринг.
 Естественный отбор () — пишущаяся книга в жанре фантастики Никиты Шарипова.